Серге́й Влади́мирович Поляко́в (родился 22 января 1968 года в Виннице) — российский стрелок из пистолета, серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года в стрельбе из скорострельного пистолета с 25 м. Заслуженный мастер спорта России. Подполковник Вооружённых сил Российской Федерации, представлял Екатеринбург на всероссийских соревнованиях; член клуба Вооружённых сил Российской Федерации.

Биография 
Родился 22 января 1968 года в Виннице. Начал заниматься стрельбой в школьной стрелковой секции в 10-м классе, позже занимался в ДЮСШ г. Карпинска, где проживали его родители. Первый тренер — Рудольф А. Рапп. С 1993 года представлял Вооружённые силы РФ, выступал за СКА Приволжско-Уральского федерального округа под руководством Андрея Вирычева.  Выпускник Уральского государственного педагогического университета (факультет физического воспитания, 1997 год). С 1993 по 2004 годы неоднократно выигрывал чемпионат России.

С 1995 по 2002 годы Поляков выступал за команду России на Всемирных военных играх: на играх 1995 года в Риме выиграл золотую медаль в командном первенстве по стрельбе из скорострельного пистолета с 25 м и бронзовую медаль в личном первенстве в этой же дисциплине, а также золотую медаль в личном первенстве по стрельбе из пистолета центрального боя с 25 м. По случаю этого успеха министр обороны Павел Грачёв произвёл прапорщика Полякова в лейтенанты.

Поляков выступал на чемпионатах мира и Европы за Россию, тренируясь под руководством Александра Суслова и Ренарта Сулейманова. В 1994 году завоевал золотую медаль в командном первенстве в стрельбе из скорострельного пистолета с 25 м и серебряную медаль в том же командном первенстве в стрельбе из пистолета с 50 м. В 2001 году установил мировой рекорд по версии Международного совета военного спорта в стрельбе из револьвера. В 2003 году выиграл пять медалей чемпионата Европы: две золотые медали (пистолет центрального боя, 25 м, личное; стандартный пистолет, 25 м, командное) и три серебряные (стандартный пистолет, 25 м, личное; пистолет центрального боя, 25 м, командное; скорострельный пистолет, 25 м, командное).

На Олимпиаде в Афинах выиграл серебряную медаль в стрельбе из скоростного пистолета, уступив лишь немцу Ральфу Шуману и опередив соотечественника Сергея Алифиренко. В качестве призовых получил 30 тысяч долларов. В 2005 году стал серебряным призёром чемпионата Европы в Белграде в стрельбе из пистолета центрального боя с 25 м, в 2007 году в Гранаде на чемпионате Европы завоевал бронзовую награду в этой же дисциплине и серебряную в стрельбе из скорострельного пистолета с 25 м. В те же годы (2005 и 2007) становился серебряным призёром этапов Кубка мира в Мюнхене в стрельбе из скорострельного пистолета на дистанции 25 м.

В 2011 году стал бронзовым призёром чемпионата России в личном и командном зачётах в стрельбе из скорострельного пистолета, представляя Свердловскую область.

Супруга — Елена (в прошлом мастер спорта по пулевой стрельбе), дочь — Екатерина. Отмечен двумя медалями «За отличие в воинской службе» и орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2 ноября 1995) — за высокие спортивные достижения на первых Всемирных военных играх 1995 года
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (18 февраля 2006) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и высокие спортивные достижения
 Заслуженный мастер спорта России
 Две медали «За отличие в воинской службе»

Примечания

Ссылки 
 
 

Стрелки России
Стрелки на летних Олимпийских играх 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы мира по стрельбе
Чемпионы Европы по стрельбе
Выпускники Уральского педагогического университета
Чемпионы Всемирных военных игр